Sci-Fi peut désigner :
 Sci-Fi, l'abréviation courante de « science-fiction » ;
 Sci Fi Channel rebaptisée Syfy en 2009, une chaîne de télévision américaine dédiée à la science-fiction qui a des déclinaisons à travers le monde.